Chiti peut désigner :
 Chiti, un comité de développement villageois du Népal.

 Carlo Chiti (1924-1994), un ingénieur italien ;
 Gian Paolo Chiti (né en 1939), un compositeur et pianiste italien ;
 Gianfranco Chiti (1921-2004), général italien et prêtre catholique franciscain ; 
 Girolamo Chiti (1679-1759), un compositeur italien ; 
 Ugo Chiti (1943-), scénariste et réalisateur italien ; 
 Vannino Chiti (né en 1947), un homme politique italien.